system złożony
 złożoność obliczeniowa

Zobacz też 
 prostota